Lewes (East Sussex), een plaats in het Engelse graafschap East Sussex
Lewes (district), een district in het Engelse graafschap East Sussex
Lewes (Delaware), een plaats in de Amerikaanse staat Delaware
Lewes FC, een voetbalclub uit Lewes
Lewes FC (vrouwenvoetbal), een vrouwenvoetbalclub uit Lewes